Kradibia är ett släkte av steklar. Kradibia ingår i familjen fikonsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fikonsteklar
Kradibia